Beaver Creek
Beaver Creek (Alabama)
Beaver Creek (Colorado), síközpont
Beaver Creek (Illinois)
Allen (Kentucky), régi neve Beaver Creek volt
Beaver Creek (Maryland)
Beaver Creek (Minnesota)
Beaver Creek (Montana)
Beaver Creek (Texas)